Die Mubadala Abu Dhabi Open 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Abu Dhabi. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 ist Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 6. bis 12. Februar 2023 im Abu Dhabi International Tennis Centre statt.

Titelverteidigerinnen waren Aryna Sabalenka im Einzel sowie die Paarung Shūko Aoyama/Ena Shibahara im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mubadala Abu Dhabi Open 2023 fand vom 4. bis 5. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Abu Dhabi